Electric Light – singolo degli Infernal del 2008
 Electric Light – album di James Bay del 2018